Municipio de Lake Creek puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lake Creek (condado de Bladen, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bladen.
 Municipio de Lake Creek (condado de Pennington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Lake Creek (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Lake Creek (condado de Pettis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pettis.